De volgende personen:
 Ad Hazewinkel (1924-1994), een Nederlandse journalist en nieuwslezer
 Derkje Hazewinkel-Suringa (1889-1970), een Nederlandse rechtsgeleerde
 Jeroen Hazewinkel (1965), een Nederlandse programmamaker en nieuwslezer
 Pieter Hazewinkel (1804-1882), een Nederlandse zeekapitein
 Ruurt Hazewinkel Jzn. (1855-1940), een Nederlandse uitgever
 Ruurt Hazewinkel (1929-2012), een Nederlandse uitgever
 Tjakko Hazewinkel (1932-2002), een Nederlandse architect

En tevens naar:
 Hazewinkel Pers, een voorloper van de NDC mediagroep
 Hazewinkel (roeibaan), een roeibaan in de Belgische gemeente Willebroek
 Abma, Hazewinkel & Dirks, een voormalig Nederlands architectenbureau